Akande est un patronyme et un prénom.

Patronyme 

  (né en 1939), homme politique nigérian ;
 Alex Tayo Akande (né en 1989), joueur de football hongkongais ;
 Jadesola Akande (1940-2008), auteure et avocate nigériane ;
  (né en 1939), éditeur et journaliste nigérian ;
  (né en 1944), économiste et industriel nigérian ;
 Zanana Akande (née en 1937), femme politique provinciale canadienne.

Prénom 

  (né en 1985), joueur de football nigérian

Homonymie de patronyme